Дім інтермедій (Новий театр «Дім інтермедій») — естрадний театр малих форм, очолюваний Михайлом Бонч-Томашевським, який діяв у Києві 1918 року.
 Дім інтермедій — театр, створений 1910 року Всеволодом Меєргольдом у Петербурзі.